O Parque Natural das Serras de Tejeda, Almijara e Alhama é um parque natural situado nas zonas montanhosas das serras de Tejeda, Almijara e Alhama, entre as províncias de Málaga e Granada, na Andaluzia, sul de Espanha.  Estende-se por , segundo um eixo aproximadamente noroeste-sudeste e vai até à costa na zona da reserva natural dos . Abarca a totalidade ou parte de 12 munícipios:
 Na província de Granada — Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jayena e Otívar.
 Na província de Málaga — Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares e Sedella.

A paisagem é escarpada e íngremes com numerosas penhascos elevados e vales profundos, como o desfiladeiro do rio Verde. A serra de Tejeda é a parte mais elevada do parque, que culmina a  ou  no pico de La Maroma. Do ponto de vista geológico, na serra de Tejeda aparecem mármores calcários e dolomíticos, embora também se encontrem xistos e gnaisses. Na serra de Almijara, a mais oriental e mais extensa, encontram-se os mesmos tipos de rochas que na serra de Tejeda, embora predominem as formações de mármores dolomíticos. Na ára do parque há algumas cavernas naturais, dentre as quais se destaca a de Nerja, onde foram desconbertas pinturas rupestres e enterramentos de homens-de-neandertal.

Ligações externas

Serras Tejeda Almijara Alhama
Granada (província)
Málaga (província)